Милана Юрьевна Сафронова () — казахстанская боксёрша. Призёр чемпионата мира 2019 года. Чемпионка Казахстана 2018 года. Член сборной Казахстана по боксу.

Биография 
С детства девочка увлекалась спортом, с удовольствием играла в футбол и баскетбол. Секцию бокса предложила подруга, которая, как и Сафронова, мечтала похудеть.

Канат Осанов, карагандинский тренер, увидел первые победы и стал тренировать Сафронову. В 2012 году Милана получила серьёзную травму спины. Вердикт медиков оказался неутешительным: девушке запретили выходить на ринг.

В 2015-м Милана переехала в Москву. Спустя некоторое время девушка встретилась с Сериком Бектургановым, заслуженным тренером из Казахстана. Вновь начала заниматься боксом в боксерском клубе Вячеслава Яновского. С 2016 года тренируется у Ахметовой Данары Аманхановны, которую считает своим первым тренером. Ахметова Д. А. совместно с Сафроной Миланой добились отличных результатов. Сафронова Милана является Мастером спорта Международного класса.

Карьера 
Неоднократный победитель и призёр национального чемпионата в весовой категории до 64 кг.

На 10-м чемпионате мира по боксу среди женщин в Индии, в поединке 1/4 финала, казахстанская спортсменка встретилась с украинкой Марией Бова, уступила ей 0:5 и завершила выступление на мировом первенстве.

Предолимпийский чемпионат мира 2019 года, который состоялся в Улан-Удэ в октябре, казахстанская спортсменка завершила полуфинальным поединком, уступив итальянской спортсменке Анджеле Карини по раздельному решению судей. В результате на одиннадцатом чемпионате мира по боксу среди женщин она завоевала бронзовую медаль.

Сафронова Милана является неоднократным Чемпионом Казахстана по боксу среди женщин. (2018, 2019, 2020 г.г)

На Чемпионате Азии в 2019 году стала бронзовым чемпионом, а уже в 2021 года становится Чемпионкой Азии по боксу среди женщин.

Примечания

Ссылки 

Боксёры Казахстана
Женщины-боксёры